Мерефа () — железнодорожная станция Южной железной дороги, находящаяся в одноименном городе и являющаяся его основным транспортным узлом. Узловая станция 2 класса, относится к пассажирским станциям.Электрифицирована постоянным током 3000 вольт. На станции производится сортировка грузовых вагонов. Поезда дальнего следования по станции Мерефа не останавливаются.

Путевое развитие

Сооружения 
Помимо жилых домов для сотрудников железной дороги, имеются здание вокзала, отреставрированное в 2007 году, амбулатория, ЛОВД, котельная, а также погрузочная рига.

Поезда 
Участки Харьков — Мерефа, Мерефа — Змиёв, Мерефа — Лозовая, Мерефа — Красноград обслуживаются исключительно электропоездами ЭР2, ЭР2Р, ЭР2Т депо Харьков. Участок Мерефа — Люботин обслуживается исключительно электропоездами ЭР2 депо Люботин. В чётном направлении поезда идут до станции Харьков-Пассажирский, Буды, Люботин; в нечётном — до станций Змиёв, Борки, Лихачёво, Беляевка, Лозовая, Близнецы, Гавриловка, Языково, Гусаровка, Власовка, Красноград.

Примечания 

Станции Южной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Харьковской области
Железнодорожные станции, открытые в 1869 году
Мерефа